Bassanago är ett släkte av fiskar. Bassanago ingår i familjen havsålar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsålar
Bassanago